Catedral de Nuestra Señora o Catedral de Santa María es el nombre de varios edificios cristianos:

Catedrales   
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Brasil 

 Catedral de Nuestra Señora Aparecida en Cascavel;
 Catedral de Nuestra Señora Aparecida (Montes Claros)
 Catedral de Nuestra Señora de la Gloria
 Catedral de Nuestra Señora del Paraíso
 Catedral de Nuestra Señora de la Luz en Guarabira;

 Catedral de Nuestra Señora de la Expiación
 Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Bahía Blanca
 Catedral de Nuestra Señora de la Misericordia de Cotonú
 Catedral de Nuestra Señora de la Salvación (Quelimane)
 Catedral de Nuestra Señora de las Gracias

en Camerún 
 Catedral de Nuestra Señora de la Victoria en Yaundé;

en Costa Rica 
 Catedral de Nuestra Señora del Carmen en Puntarenas;
 Catedral de Nuestra Señora del Desierto (Francistown)
 Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo (Chalan Kanoa)
 Catedral de Nuestra Señora de los Dolores (Wrexham)
 Catedral de Nuestra Señora (Papeete)
 Catedral de Nuestra Señora Reina del Rosario (Phat Diem)
 Catedral de Nuestra Señora (Sion)
 Catedral de Nuestra Señora (Yamena) 
 Catedral de Nuestra Señora Reina de la Paz (Broome) 
 Catedral de Nuestra Señora (Wetzlar) 
 Catedral de Nuestra Señora (Lausana)

en Eslovaquia 
 Concatedral de Nuestra Señora de los Dolores, en Poprad;

en Francia 

 Catedral de Nuestra Señora (Luçon) 
 Catedral de Nuestra Señora y San Esteban (Fréjus) 
 Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe (Basse-Terre)
 Catedral de Nuestra Señora (Taiohae)

en Mali  
 Catedral de Nuestra Señora en Mali;

en Marruecos 
 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes en Casablanca;

en Senegal  
 Catedral de Nuestra Señora de las Victorias en Dakar;

en Siria 
 Catedral de Nuestra Señora de la Dormición en Damasco;

en Suazilandia 
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Manzini;

en Sudán 
 Catedral de Nuestra Señora Reina de África en El Obeid;